Gerő Erzsi (1895–?) opera-énekesnő
 Gerő Erzsi (1903–1972) színésznő
 Gerő Erzsi zongoraművész